Сенец:

 Сенец — город в западной Словакии.
 Сенец — район Словакии. Находится в Братиславском крае.
  — футбольный клуб (1990—2008).
  — футбольный клуб (1994—2016).
  — футбольный клуб (с 2014).